Wiktor IV (1138)
 Wiktor IV (1159-1164)